Viața lumii este un album din 1974 al lui Tudor Gheorghe.

Album Complet:

https://www.youtube.com/watch?v=3zh4gPS5Nuw

1.Reîntoarcerea, Rondelul Trecutului https://www.youtube.com/watch?v=Lz8YnVDBT64

2.La Groapa Lui Lae https://www.youtube.com/watch?v=Vl2MNuXpKy0

3.Cântec https://www.youtube.com/watch?v=5py3b4OGcs0

4.Albatrosul Ucis https://www.youtube.com/watch?v=vb9b6UZqkGA

5.Într-O Grãdinã...  https://www.youtube.com/watch?v=xcXr0_eiebk

6.Cãlãtorul https://www.youtube.com/watch?v=J5GvdC9xmZE

7.Lucsandra https://www.youtube.com/watch?v=b3W3MDJHVzk

8.Tudor Gheorghe - De-Abia Plecasesi https://www.youtube.com/watch?v=4g4P9uHwaaI

9.Tudor Gheorghe - Mi-E Dor... https://www.youtube.com/watch?v=O9rTUI8AGmk

10.Risipei Se Dedã Florarul... https://www.youtube.com/watch?v=MZpfnd8bmlA

11.Amintirea Paradisului https://www.youtube.com/watch?v=-SCIfPn5N5o

12.Zbor Curat https://www.youtube.com/watch?v=5fR5ai6epnQ

13.Amintirea Paradisului https://www.youtube.com/watch?v=p1hZyFQDX9c

14.Viata Lumii https://www.youtube.com/watch?v=vgpfbn7Awqs

Albume de Tudor Gheorghe
Albume din 1974